Bampton – miasto w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bampton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Bampton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)